Die sechste Ausgabe des Europapokals der Fußball-Nationalmannschaften fand von März 1955 bis Januar 1960 statt, erstreckte sich also über beinahe fünf Jahre. Es nahmen die Nationalmannschaften Österreichs, Italiens, Jugoslawiens, der Schweiz, Ungarns und der Tschechoslowakei teil. Nach zehn Spielrunden stand die Tschechoslowakei als Sieger fest. Es war der letzte Wettbewerb dieser Art, 1960 wurde er durch die Fußball-Europameisterschaft abgelöst.

Spielergebnisse und Tabelle 

|}

Siegermannschaft 
Anton Bíly, Jaroslav Borovička, Jan Brumovský, Titus Buberník, Vlastimil Bubník, Josef Crha, Břetislav Dolejší, Milan Dolinský, Milan Dvořák, Jiří Feureisl, Kazimír Gajdoš, Jiří Hejský, Jan Hertl, Jiří Hledík, André Houška, Vojtech Jankovič, Jiří Ječný, Ladislav Kačáni, Tadeáš Kraus, Jiří Křižák, Ladislav Koubek, Josef Masopust, Oldřich Menclík, Pavol Molnár, Anton Moravčík, Gustáv Mráz, Ladislav Novák, Jozef Obert, Jiří Pešek, Ladislav Pavlovič, Arnošt Pazdera, Emil Pažický, Svatopluk Pluskal, Ján Popluhár, Ladislav Přáda, Zdeněk Procházka, František Šafránek, Adolf Scherer, Viliam Schrojf, Imrich Stacho, Emil Svoboda, Jiří Tichý, Miroslav Zuzánek

Beste Torschützen 

1955
Fußballveranstaltung 1955
Fußballveranstaltung 1956
Fußballveranstaltung 1957
Fußballveranstaltung 1958
Fußballveranstaltung 1959
Fußballveranstaltung 1960